

Astronomia 
 Cratere Blanchard – cratere lunare
 20230 Blanchard – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Blanchard – ghiacciaio della costa di Danco
 Italia
 Blanchard – frazione del comune di Ayas
 Stati Uniti d'America
 Blanchard – villaggio della Contea di Traill, Dakota del Nord 
 Blanchard – CDP della Contea di Bonner, Idaho
 Blanchard – città della Contea di Page, Iowa
 Blanchard – villaggio della Parrocchia di Caddo, Louisiana
 Blanchard – territorio della Contea di Piscataquis, Maine
 Blanchard – CDP della Contea di Atchison, Missouri
 Blanchard – fiume dell'Ohio
 Blanchard – città della Contea di McClain, Oklahoma
 Blanchard – CDP della Contea di Centre, Pennsylvania
 Blanchard – città della Contea di Lafayette, Wisconsin

Persone 
 Alana Blanchard – surfista statunitense
 Doc Blanchard – giocatore di football americano statunitense
 Eleanor Blanchard – attrice statunitense
 Émile Blanchard – entomologo e zoologo francese
 Eugénie Blanchard – supercentenaria francese
 Françoise Blanchard – attrice e doppiatrice francese
 Georges Maurice Jean Blanchard – generale francese
 Harry Blanchard – pilota automobilistico statunitense
 Jacques Blanchard – pittore francese
 Jean-Baptiste Blanchard – religioso e pedagogo francese
 Jean-Pierre Blanchard – aviatore francese
 Jocelyn Blanchard – calciatore francese
 LaVell Blanchard – ex cestista statunitense
 Leonardo Blanchard – calciatore italiano
 Manuela Blanchard – conduttrice televisiva italiana
 Mari Blanchard – attrice statunitense
 María Blanchard – pittrice spagnola
 Olivier Blanchard – economista francese
 Rachel Blanchard – attrice canadese
 Robert Blanchard – cestista e arbitro di pallacanestro francese
 Rowan Blanchard – attrice e attivista statunitense
 Sophie Blanchard – aeronauta francese
 Tammy Blanchard – attrice statunitense
 Tessa Blanchard – wrestler statunitense
 Tully Blanchard – ex wrestler canadese